Фели́сио Ана́ндо Бра́ун Форбс (; ) — немецкий и коста-риканский футболист, игрок китайского клуба «Циндао Хайню».

Ранние годы 
Фелисио родился в Берлине, его отец родом из Коста-Рики, а мать немка. Первые годы жизни он провёл в Лимоне, в Коста-Рике. В пять лет его семья переехала в Берлин, где он начал заниматься в детско-юношеских секциях местных берлинских клубов «Ванзе», «Лихтерфельдер», «Герта Целендорф» и «Герта».

Свободно владеет испанским, английским и немецким языками.

Клубная карьера 
Летом 2010 года он подписал контракт с «Нюрнбергом», выступающим в немецкой Бундеслиге, но играл за фарм-клуб «Нюрнберг II» в Региональной лиге, а также на правах аренды за клубы Третьей лиги «Карл Цейсс» (Йена) и «Рот-Вайсс» (Оберхаузен).

В январе 2013 года перешёл во «Франкфурт», однако его дебют в высшем дивизионе Германии не состоялся, за основную команду он не сыграл ни одного матча и выступал за фарм-клуб «Франкфурт II» из Региональной лиги.

19 сентября 2013 Браун Форбс на правах свободного агента перешёл в «Крылья Советов», через два дня 21 сентября он дебютировал в российской Премьер-лиге в 9-м туре против «Урала», выйдя на замену на 77-й минуте.

В августе 2014 года перешёл в клуб «Уфа».

В августе 2015 году на правах свободного агента подписал контракт с «Ростовом», за который не сыграл ни одной официальной встречи. Покинув донской клуб, некоторое время тренировался с малайзийским «Сараваком», однако игроком команды так и не стал.

В марте 2016 года на правах свободного агента перешёл в тульский «Арсенал».

В сентябре 2017 года перешёл в «Амкар», но в первом же матче с «Локомотивом» получил травму. А 20 июля 2018 года Браун Форбс присоединился к польскому клубу «Корона», подписав с клубом двухлетний контракт. Правда, уже через год он покинул клуб.

28 июня 2019 года было объявлено, что Форбс перейдёт в польский клуб «Ракув».

5 октября 2020 год подписал контракт до лета 2022 года с клубом «Висла» (Краков).

Международная карьера 
Браун Форбс выступал за юношескую и молодёжную сборные Германии. В 2010 году он сделал заявление коста-риканской прессе, что в данный момент выступления за Германию для него являются приоритетом.

10 октября 2014 года дебютировал за сборную Коста-Рики в гостевой встрече с Оманом (4:3), вышел на замену и отыграл 20 минут.

Статистика выступлений

Клубная статистика 

 1 2 матча в переходных играх

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Германии
Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Нюрнберг II»
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Игроки ФК «Рот-Вайсс Оберхаузен»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Корона»
Игроки ФК «Ракув»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Ухань Чжоэр»
Игроки ФК «Циндао Чжуннэн»